

Geografie 
 Fifth Avenue (New York), een grote straat in de Amerikaanse stad New York
 5th Avenue (Broadway Line), metrostation aan die straat bij de kruising met 59th Street
 5th Avenue/53rd Street, metrostation aan die straat
 42nd Street / Fifth Avenue-Bryant Park, metrostation in de buurt van die straat
 5th Avenue Line, een bovengrondse lijn in Brooklyn tussen Fulton Street en 65th Street
 Fifth Avenue (Pittsburgh), een van de langste straten in Pittsburgh

Muziek 
 Fifth Avenue (Elva Hsiao), een album van Elva Hsiao
 5th Avenue (Belgische band), Belgische 'boyband'
 5th Avenue (Duitse band), Duitse rockband

Film 
 5th Ave Girl